Льви́ца — многозначный термин.
 Львица — самка льва.
 «Львица» — российская подводная лодка типа «Барс».
 «Львица» — 26-пушечный парусный корвет Балтийского флота России.
 «Львица» — 9-пушечный парусно-винтовой корвет Черноморского флота России.
 Львица из Гобедры — высеченное в камне изображение в окрестностях города Аксум (Эфиопия).
 «Аквитанская львица» — спектакль московского театра Ленком по исторической пьесе Джеймса Голдмена об отношениях Алиеноры Аквитанской и Генриха II, родителей короля Ричарда Львиное Сердце.
 Светская львица — женщина, законодательница мод и правил светского поведения, пользующаяся большим успехом у мужчин.

См. также 
 Лев и львица — медная скульптурная группа, состоящая из фигур льва и львицы, установленная в Городском саду в Одессе.